Доло (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето,  провінція Венеція
 Доло () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор